Ханну Тойвонен (; 18 мая 1984, Кальвола) — финский хоккеист, вратарь. В настоящее время является игроком клуба «Ильвес», выступающего в финской лиге.

На драфте НХЛ 2002 года был выбран в 1 раунде под общим 29 номером командой «Бостон Брюинз».

Статистика 
                                            
Season   Team                        Lge    GP   Min   GA  EN SO   GAA   W   L   T   Svs    Pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2002-03  HPK Hameenlinna             FNL    24  1432   54   0  2  2.26  16   2   4   554  0.911
2003-04  Providence Bruins           AHL    36  2162   83   0  2  2.30  15  16   4   972  0.921
2004-05  Providence Bruins           AHL    54  3017  103   0  7  2.05  29  18   3  1404  0.932
2005-06  Boston Bruins               NHL    20  1163   51   0  1  2.63   9   5   4   539  0.914
2006-07  Boston Bruins               NHL    18   894   63   1  0  4.23   3   9   1   439  0.875
2007-08 Saint Louis Blues            NHL    23   1202  69   0  0  3.44   6  10
5   497  0.878
Lge — лига, в которой выступал игрок.
GP — сыгранные матчи.
Min — минуты, проведённые на поле.
GA — пропущенные шайбы.
EN — голы, забитые в пустые ворота.
SO — матчи на «ноль» (без пропущенных шайб).
GAA — среднее число пропускаемых за матч шайб.
W, L, T — количество побед, поражений и ничьх, одержанных командой с этим вратарём.
Svs — отражённые броски («сэйвы»).
Pct — процент отражённых бросков.

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 18 мая
Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК ХПК
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (ECHL)
Игроки ХК СайПа
Игроки «Толидо Уоллай»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Айова Уайлд»
Игроки ХК «Спорт»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»